Duménil ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Duménil (* 1949), französischer Geschäftsmann und Mäzen
 Paul Duménil (1779–1859), französischer Maler und Lithograf